Niemcy:
 Sukow – gmina w kraju związkowym Meklemburgia-Pomorze Przednie, w powiecie Ludwigslust-Parchim
 Sukow-Levitzow – gmina w kraju związkowym Meklemburgia-Pomorze Przednie, w powiecie Rostock

Zobacz też:
 Kultura Sukow-Dziedzice
 Suckow
 Sukov